Der Skilanglauf-Far-East-Cup  2020/21 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2020/21 gehörte. Sie begann am 3. Februar 2021 in Pyeongchang und endete am 13. Februar 2021 in Shiramine. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden nur drei der insgesamt zehn Rennen ausgetragen. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Kim Eun-ho. Bei den Frauen wurde erneut Lee Chae-won in der Gesamtwertung Erste, die zwei der drei Rennen gewann.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Far East Cup Herren

Far East Cup Damen

2020/21
FarEastCup